Dalsass ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Dalsass (1926–2005), italienischer Politiker, MdEP
 Martin Dalsass (* 1956), italienischer Koch und Fachbuchautor